Bragança Paulista (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Bragança Paulista (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat São Paulo